Hohlstedt ist Ortsname von

 Hohlstedt (Großschwabhausen), Ortsteil der Gemeinde Großschwabhausen im Landkreis Weimarer Land in Thüringen
 Hohlstedt (Wallhausen), Ortsteil der Gemeinde Wallhausen im  Landkreis Mansfeld-Südharz, Sachsen-Anhalt
Siehe auch
 Holsted